

Patronyme 

 Paul Charles Laurent Dieulouard (1838-1914) : officier de marine.

Toponymes 

 Canton de Dieulouard : ancienne division administrative française qui était située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine;
 Château de Dieulouard : château-fort situé à Dieulouard;
 Dieulouard : une commune française de Meurthe-et-Moselle;
 Gare de Dieulouard : gare ferroviaire française de la ligne de Frouard à Novéant.